TuxGuitar est un logiciel libre qui permet d'éditer des partitions et des tablatures (typiquement de guitare) multi-pistes, et de les faire jouer par le logiciel. Il est compatible avec les fichiers Guitar Pro,   et TablEdit.

Fonctionnalités 
 Édition et lecture de tablature ;
 partitions multi-pistes ;
 Effets divers : bend, slide, vibrato, hammer-on/pull-off ;
 Gestion du tempo ;
import des fichiers au format MIDI ;
 Import et export des fichiers en .gtp, .gp3, .gp4, .gp5, .tg et .ptb ;
 Export au format Lilypond via un plugin.
 Les morceaux peuvent être joués via le synthétiseur logiciel FluidSynth.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 
  GammesPlus.xml est un fichier pour améliorer la liste des gammes de TuxGuitar

Logiciel libre sous licence LGPL
Logiciel de notation musicale
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS